NII steht für:

 National Institute of Informatics, japanisches Forschungsinstitut, siehe Kokuritsu Jōhōgaku Kenkyūjo
 Nautschno-issledowatelski institut, staatliches Forschungsinstitut der Sowjetunion, siehe Forschungseinrichtung #Sowjetunion

Nii steht für:
 Sekinari Nii (* 1943), japanischer Politiker

nii steht für:
 Ek Nii (ISO-639-3-Code), eine Papuasprache

.nii steht für:
 Dateinamenserweiterung für das NIfTI (Neuroimaging Informatics Technology Initiative) File Format

Siehe auch:
 N-II
 N2

Abkürzung